The Secret Life of Walter Mitty ist der Originaltitel folgender Werke:
 Walter Mittys Geheimleben, Kurzgeschichte von James Thurber aus dem Jahr 1939
 Das Doppelleben des Herrn Mitty, US-amerikanischer Spielfilm von Regisseur Norman Z. McLeod aus dem Jahr 1947
 Das erstaunliche Leben des Walter Mitty, US-amerikanischer Spielfilm von Ben Stiller aus dem Jahr 2013